Нина Фёдорова:
 Фёдорова, Нина Александровна (1895—1985) — русская эмигрантская писательница. 
 Фёдорова, Нина Всеволодовна (род. 1942) — американская учёная-биолог.
 Фёдорова, Нина Ивановна (1907—1993) — украинская советская художница-керамистка.
 Фёдорова, Нина Михайловна (род. 1933) — Герой Социалистического Труда.
 Фёдорова, Нина Николаевна (род. 1943) — русская переводчица.